Ostel steht für:

 Ostel (Aisne), Gemeinde in der französischen Region Hauts-de-France
 Ostel (Bremervörde), barrierefreies Integrationshotel und Umweltbildungsstätte in Bremervörde

Siehe auch:
 Ostl